Троскок у женској конкуренцији на 18. Светском првенству у атлетици 2022. у Јуџину (Сједињене Државе) одржано је 16. и 18. јула 2022. на Хејвард филду.

Титулу светске првакиње из Дохе 2019. одбранила је Јулимар Рохас из Венецуеле.

Земље учеснице 
Учествовало је 28 атлетичарки из 20 земaљa.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

   (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)

  (3)
  (2)
  (1)
  (1)
  (3)

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2022. 
Рекорди у троскоку за жене пре почетка светског првенства 15. јула 2022.

Најбољи резултати у 2022. години 
Десет најбољих атлетичарки 2022. године је пре почетка светског првенства (15. јула 2022.) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2022.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC-9)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 16. јул 2022. године у 10:30 по локалном времену. У квалификацијама је учествовало 28 такмичарки подељене у две групе по 14. Квалификациона норма за финале износила је 14,40 метара (КВ), коју су испуниле 5 такмичарки, а 7 се пласирало према постигнутом резултату (кв) ,,,.

Финале 
Такмичење је одржано 18. јула 2022. са почетком у 18:20 по локалном времену.,,.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2022. на сајту WA
 Званични сајт World Athletics
 Комплетни резултати у троскоку на овом СП

Светско првенство у атлетици на отвореном 2022.
Троскок на Светском првенству у атлетици на отвореном